Виа дей Коронари () — известная улица в центре Рима между переулком Виколо дель Курато (Vicolo del Curato) недалеко от моста Святого Ангела и улицей Святого Августина (Via di Sant’Agostino) у Пьяцца Навона. Протяжённость — около 500 метров. Название происходит от имени торговцев объектами культа и цветочников, продававших короны из роз (corone di rose) паломникам по пути в собор Святого Петра.

История 
В средние века улица называлась Виа Ректа и была самой удобной дорогой к собору Святого Петра. Благодаря этому она была очень оживлённой и часто посещалась паломниками. Постепенно на улице стали открываться многочисленные лавки продавцов святых образов и цветов.

С начала XVI века на Виа дей Коронари и в прилегающих кварталах жили известные куртизанки того времени, из которых самые известные Империя и Фьямметта. В этот же период улица была неофициально разделена на две части. Одна называлась Скортиклария (Scorticlaria, от  — обирать, разорять) из-за многочисленных торговцев. Другая была известна как Иммаджине-ди-Понте (Immagine di Ponte) благодаря священной нише, созданной в 1523 году архитектором Антонио да Сангалло на углу дома кардинала Серра-ди-Монсеррато. Образ в этой нише, изображающий Коронование Богоматери и написанный художником Перино дель Вага, сохранился до наших дней, хотя и в очень плохом состоянии.

В наши дни Виа дей Коронари известна благодаря многочисленным антикварным магазинам.

Ссылки 
 Виа дей Коронари

Улицы Рима